Rybami księżycowymi nazywane są:
 skalary
 strojnik

Przypisy